The Encounter (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone 
The Encounter (Animorphs), een Animorphs-boek
The Encounter (verhaal), een kort verhaal van Jorge Luis Borges